

Localidades

Santo Tomé (Corrientes)
Santo Tomé (Santa Fé)
Santo Tomé (departamento)

Santo Tomé (Jaén)

Ver também

Desambiguações de topônimos